Wickersdorf ist der Name folgender Orte:

 Wickersdorf (Jesberg), Teil von Reptich in der Gemeinde Jesberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Wickersdorf (Oberwiera), Ortsteil der Gemeinde Oberwiera, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Wickersdorf (Regen), Weiler der Stadt Regen, Landkreis Regen, Bayern
 Wickersdorf (Saalfeld), Ortsteil der Stadt Saalfeld/Saale, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, dort die Freie Schulgemeinde Wickersdorf